Ehrenfeld ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Ehrenfeld (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Bergisch Gladbacher Stadtteil Moitzfeld
 Ehrenfeld (Bochum), Ortsteil im Bochumer Stadtteil Wiemelhausen
 Köln-Ehrenfeld (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Köln 
 Ehrenfeld (Köln), Stadtteil des Bezirks Köln-Ehrenfeld

in Österreich:
 Ehrenfeld (Gemeinde Ohlsdorf), Katastralgemeinde von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

in Polen:
 Ehrenfeld O.S., deutscher Name des Ortes Goslawitz zwischen 1936 und 1945, später ein Stadtteil von Oppeln

in der Ukraine:
 Ehrenfeld, deutsche Kolonie in Galizien, heute Tschystopillja (Lwiw)

in den Vereinigten Staaten:
 Ehrenfeld (Pennsylvania), Ortschaft in Cambria County, Pennsylvania

Ehrenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Nathan Ehrenfeld (1843–1912), österreich-ungarischer Rabbiner

Ehrenfeld ist ferner:
 Ehrenfeld/Erenfeld, mittelalterlicher Vorname, siehe Ezzo
 eine Anlage von Ehrengräbern (z. B. auf einem Friedhof)
 der Name der deutschsprachigen Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld aus Köln
 der Name des Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld